Stazione di Domodossola delle Ferrovie dello Stato;
 Stazione di Domodossola della ferrovia Vigezzina;
 Stazione di Milano Nord Domodossola delle Ferrovienord;
 Domodossola FN – fermata della metropolitana di Milano.